Евгений Георгиевич (Юрьевич) Геркен (Геркен-Баратынский)  (17(29) ноября 1886, Казань, Российская империя — 23 марта 1962, Москва, СССР) — русский поэт и переводчик Серебряного века.

Биография 
Родился 29 ноября 1886 года в Казани в дворянской семье. По материнской линии приходился правнуком поэту Е. А. Баратынскому.

В 1906 году окончил Казанское реальное училище. В 1910 году — юридический факультет Казанского университета.

В 1906 году примкнул к казанской монархической «Партии академического порядка».

Впервые начал печататься в 1906 году. Публиковался в журналах «Нива», «Аполлон», «Современный мир», «Журнал театра Литературно-художественного общества», «Русская мысль», «Русское богатство», в «Общедоступном литературном сборнике» и т. д. В 1909 году в Казани вышел его первый сборник — «Лирические стихотворения. 1906—1909».

В 1912 году познакомился с поэтом Михаилом Кузминым, с которым завязал дружеские отношения, продлившиеся многие годы.

6 ноября 1918 года Геркен, бывший завхозом госпитального судна «Рига», был арестован по делу о кафе на Каменноостровском проспекте. Однако через три месяца за отсутствием оснований для обвинения был освобождён.

В 1919 году работал с издательством «Всемирная литература», переводил французскую поэзию.

В 1924 году Геркен уже состоял в Ленинградском отделении Всероссийского союза поэтов. В 1925 году в Ленинграде вышел его второй сборник «Башня: Стихи» с предисловием Михаила Кузмина.

В 1926 году начал заниматься переводами либретто опер и оперетт: «Дальний звон», «Монна Лиза», «Час в Толедо», «Баядера», «Марица», «Испанский соловей», «Жёлтая кофта», «Год без любви» и др. В это время активно сотрудничал с Михаилом Кузминым.

В 1929 году совместно с Николаем Стрельниковым написал оперетту «Холопка». Переводил либретто таких опер, как «Испанский час» Равеля, «Джонни» Кшенека, «Саломея» Штрауса, «Отелло» Верди, «Кармен» Бизе.

В августе 1933 года арестован по «делу ленинградских гомосексуалов», обвинён в контрреволюционной деятельности и шпионаже. В 1934 году осуждён на 10 лет. Отбывал наказание в БАМлаге. Печатался в лагерных изданиях: «Репертуарный бюллетень литсекции агит-массового сектора КВО БАМЛАГа ОГПУ НКВД» за 1934 г. (с. 2), коллективный сборник «Путеармейцы: Стихи и песни лагкоров» (г. Свободный (ДВК), 1935). В 1951 году совместно с Леонидом Корняну написал комедию и сценарий «Марийкино счастье» на музыку Евгения Коки; пьеса была поставлена рядом театров страны. Освобождён в 1954 году.

Умер в Москве в 1962 году. Похоронен на Переделкинском кладбище.

Книги 
 Евгений Геркен. «Лирические стихотворения. 1906—1909». Казань, 1909
 Евгений Геркен. «Башня: Стихи». Л, 1925 (с предисловием Михаила Кузмина)

Примечания

Литература 
 Поливанов К. М.. Правнук Баратынского.
 От казанской критики к ленинградской практике: забытые страницы театральной биографии Евгения Геркена / А. В. Бурлешин // Документирование театрального наследия : международная научная конференция : к 90-летию Российской государственной библиотеки искусств : доклады, сообщения, публикации / Рос. гос. б-ка искусств. — Москва : Новое издательство, 2013 = Documentation of the Theatre Heritage. — С. 283—297. — Примеч. в конце ст. . — ISBN 978-5-98379-181-7
 Бурлешин А. В.. Массовые эфемериды Евгения Геркена. Библиофилы России. Том XII. 2016. Москва: Любимая Россия, 2016. С. 230—251. ISBN 978-5-9607-0033-7 ISSN 1811-248X
 Некоторые примечательные сведения из жизни казанского Уайльда : Новые, забытые и исправленные факты о Евгении Геркене / А. В. Бурлешин // Михаил Кузмин. Литературная судьба и художественная среда : [сборник : по материалам международной научной конференции, приуроченной к 140-летию М. А. Кузмина, 18-20 октября 2012 г.] / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). — Санкт-Петербург : Реноме, 2015. — С. 290—340. — Подстроч. примеч. . — ISBN 978-5-91918-560-4

Русские поэты Серебряного века
Либреттисты СССР
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Дело ленинградских гомосексуалов
Заключённые Бамлага
Похороненные на Переделкинском кладбище